Дже́йсон Чан (; ) — гонконгский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Начал играть в кёрлинг в 2000-х в Канаде, в провинции Онтарио, с сезона 2016—2017 выступает за Гонконг.

Закончил Торонтский университет.

Состоит в партнёрстве с Ada Shang; она также кёрлингистка, выступает за женскую сборную Гонконга.

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Гонконга
Тренеры по кёрлингу Гонконга
Выпускники Торонтского университета